Francisco Vieira foi um Governador Civil de Faro entre 10 de Maio de 1917 e 13 de Dezembro de 1917.

Governadores civis do distrito de Faro